Gminy w USA:
 Loup (ang. Loup Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Buffalo
 Loup (ang. Loup Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Custer
 Loup (ang. Loup Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Merrick
 Loup (ang. Loup Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Platte
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Loup (ang. Loup County) – w stanie Nebraska